

Patronyme 

 , chercheur en sécurité informatique et réseautique.

Personnage de fiction 
Cheswick est un nom de fiction notamment porté par : 
 Charles Cheswick, personnage fictif du roman Vol au-dessus d'un nid de coucou.

Toponyme 

 , village anglais du comté de Northumberland ;
 , village anglais du South Gloucestershire ;
 Cheswick, borough américain du comté d'Allegheny en Pennsylvanie.